Die Football League Two 2011/12 war die achte Spielzeit der englischen Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 20. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 6. August 2011. Der letzte Spieltag war der 5. Mai 2012. Die drei bestplatzierten Vereine, Swindon Town, Shrewsbury Town und Crawley Town, stiegen direkt in die Football League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Siebtplatzierte Crewe Alexandra. Absteigen mussten Hereford United und Macclesfield Town.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Abschlusstabelle und Spieltage auf kicker.de
 Abschlusstabelle auf rsssf.com

Fußballsaison 2011/12
2011 12